Самарийдиникель — бинарное неорганическое соединение
никеля и самария
с формулой NiSm,
кристаллы.

Получение 
 Сплавление стехиометрических количеств чистых веществ:

Физические свойства 
Самарийдиникель образует кристаллы
,
структура типа магнийдимеди CuMg
.

Соединение образуется по перитектической реакции при температуре 1034°С
 (1031°С ).

Примечания 

Соединения никеля
Соединения самария
Интерметаллиды